Die Abkürzung AAMI steht für:
 Age-Associated Memory Impairment
 Alliance for Access to Medical Information
 Association for the Advancement of Medical Instrumentation
 Australian Associated Motor Insurers Limited, einen australischen Kfz-Versicherer, der zur Suncorp-Metway-Gruppe gehört

AAMI ist außerdem Namensbestandteil:
 des AAMI Stadium in Adelaide, Australien
 des AAMI Park in Melbourne, Australien
 AAMI Classic, ein internationales Einladungs-Turnier im Herren-Tennis in Melbourne, Australien

AAMI